Hendricus J.A. Leemreize (Lichtenvoorde, 6 augustus 1909) was een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog onder de schuilnaam Pietje (Stofmeel). 

Het lokale verzet zorgde voor voedselbonnen, onderdak voor onderduikers, het verzamelen van wapens via droppings. Het verzet was ook zeer actief met de 'Pilotenlijn', die ervoor zorgde dat gevluchte geallieerde soldaten uit de Achterhoek en Zuid-Oost Overijssel tijdelijk onderdak, voedsel en kleding kregen in Lichtenvoorde, waarna ze begeleid werden naar het zuiden van Nederland, om daar via België door te gaan naar bevrijd gebied. De Pilotenlijn bezorgde Lichtenvoorde de geuzennaam Klein Engeland, waarmee het zelfs in Duitsland bekend werd.

Leemreize kreeg voor zijn verdiensten verschillende onderscheidingen, waaronder de Medal of Freedom.

Persoon in de Tweede Wereldoorlog
Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog